es un personaje ficticio de la serie manga y anime, Jungle wa itsumo Hare nochi Guu. Es uno de los protagonistas de la serie junto con Guu y su madre Weda.

Personalidad

Es un chico muy amable, educado y sobre todo muy optimista que siempre intenta que los demás sean felices, pero que tiene que lidiar con su madre que es una floja sin remedio, a lo que se le suma su afición por beber alcohol, como Weda es madre soltera no hay nadie que se haga cargo de ella y de la casa por lo que este pasó a ser el trabajo de Hare. Él es quien tiene que hacer las tareas del hogar, desde lavar los platos y la ropa hasta atender a su madre cuando está borracha, por esta razón a veces ve a Guu como una responsabilidad más. 

Hare ya se había acostumbrando a este estilo de vida cuando un día su madre le dio una sorpresa: Había decidido adoptar a una niña que no tenía donde vivir, como siempre Hare estaba sorprendido ya que Weda tomó la decisión sin consultarlo con él pero como Guu parecía ser amable no le importó mucho. Al día siguiente la niña que conoció la noche anterior parecía haber desaparecido y en su lugar estaba alguien con una personalidad (y una expresión facial) totalmente diferente, pero al parecer solo él lo notaba. No tardó mucho en darse cuenta de que Guu no era alguien normal y no solo eso era lo preocupante, también estaba el hecho de que al parecer la única forma de diversión que Guu concibe es molestar a Hare, haciéndole la vida imposible y llevándolo a situaciones difíciles, desde comerse a su mascota (un pájaro llamado Hee) hasta haciendo que fueran tomados como rehenes en un asalto a un banco. Guu lo suele llamar otaku porque le gustan mucho el anime y los videojuegos (sobre todo los RPG).

Además de Weda y Guu, Hare tiene otro problema que afrontar: intentar alejar a Clive de su madre. El Dr. Clive no pierde ninguna oportunidad para intentar estar al lado de Weda, pero a Hare no le agrada mucho la idea porque el doctor es un mujeriego y él cree que solo intenta aprovecharse de su mamá. Al final no importa mucho su oposición a la relación porque Clive embaraza a Weda y se casan, esto trae otra responsabilidad para Hare ya que el nuevo bebé es prácticamente solo su responsabilidad.

 

Personajes de manga y anime